

Geografia

York – capoluogo della Contea di York, Australia Occidentale

York – distretto di Toronto, nella provincia dell'Ontario

York – città del North Yorkshire

York – città della Contea di Sumter, Alabama
York – census-designated place della Contea di Greenlee, Arizona
York – capoluogo della Contea di York, Carolina del Sud
York – città della Contea di Benson, Dakota del Nord
York – capoluogo della Contea di York, Maine
York – charter township della Contea di Washtenaw, Michigan
York – capoluogo della Contea di York, Nebraska
York – città della Contea di Livingston, New York
York – capoluogo della Contea di York, Pennsylvania
York – township della Contea di York, Pennsylvania
York – città della Contea di Clark, Wisconsin
York – città della Contea di Dane, Wisconsin
York – città della Contea di Green, Wisconsin

Persone
Alissa York – scrittrice canadese
Alvin York – militare statunitense
Andrew York – chitarrista, compositore e pittore statunitense
Deborah York – soprano inglese
Dick York – attore statunitense
Francine York – attrice e modella statunitense
Gabe York – cestista statunitense
Michael York – attore britannico
Morgan York – attrice statunitense
Rachel York – attrice, cantante e doppiatrice statunitense
Richard York – calciatore inglese
Susannah York – attrice britannica

Altro 
28220 York – asteroide della fascia principale
Casato di York – casato inglese fondato da Edmondo Plantageneto
Charlotte York – protagonista del telefilm Sex and the City
Duca di York – titolo nobiliare inglese
HMS York – incrociatore britannico colpito dai barchini esplosivi della Xª Flottiglia MAS durante la seconda guerra mondiale
York (First Exit to Brooklyn) – album musicale di Foetus in collaborazione con Lydia Lunch del 1997